Philippe Bailly, né le  à Saint-Dizier (Haute-Marne), était un joueur de volley-ball professionnel. 

Il a joué pendant de nombreuses années en Pro B ( national) et en Pro A 
( national). Le , à l'âge de 40 ans, il mit un terme à sa carrière de joueur lors du match CO Saint-Dizier - Amiens (match de Nationale), 9 ans après sa reconversion et la fin de sa carrière professionnelle.

Lors de sa carrière, il a essentiellement joué au poste de central, avant de prendre la pointe de l'attaque, lors de son retour dans son club formateur du COSD.

Carrière

En tant que joueur

En tant qu'entraîneur

Palmarès 

Joueur français de volley-ball
Joueur du Chaumont Volley-Ball 52
Joueur du GFC Ajaccio Volley-ball
Entraîneur français de volley-ball
Naissance à Saint-Dizier
Naissance en février 1973